Михаи́л Константи́нов:
 Константинов, Михаил Васильевич (род. 1948) — советский и российский археолог, краевед.
 Константинов, Михаил Константинович (1875—1950) — драматург.
 Константинов, Михаил Михайлович (1937—2017) — советский геолог, доктор наук, профессор.
 Константинов, Михаил Пантелеймонович (1924—2002) — советский архитектор.
 Константинов, Михаил Петрович (1900—1990) — советский генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Константинов, Михаил Романович (1922—1989) — Герой Советского Союза.